Il singolare del torneo di tennis Espinho Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marat Safin che ha battuto in finale Stéphane Huet 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Oliver Gross (secondo turno)
 Nicolas Escudé (primo turno)
 Álex Calatrava (semifinali)
 Nuno Marques (quarti di finale)

 Assente
 Rainer Schüttler (secondo turno)
 Gérard Solvès (secondo turno)
 Gastón Etlis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Espinho Challenger 1997